

Point cardinal 

Le sud-ouest est la direction à mi-chemin entre les points cardinaux sud et ouest. Le sud-ouest est opposé au nord-est.

Les points cardinaux font l'objet de règles typographiques particulières.

Toponymie 
Le terme peut-également faire référence aux zones géographiques suivantes :

Australie 
 le Sud-Ouest, une région (informelle) de développement en Australie-Occidentale ;

Burkina Faso 
 le Sud-Ouest, une région administrative au Burkina Faso ;

Cameroun 
 le Sud-Ouest, une région administrative au Cameroun ;

Canada
 Le Sud-Ouest, un arrondissement de Montréal ;
 Grand Sud-Ouest, région de l'Île de Montréal regroupant les arrondissements Sud-Ouest, Verdun, LaSalle et Lachine de la ville de Montréal;

Chine
 le Xinan (ou « Sud-Ouest » en chinois), la région regroupant les provinces chinoises du Guizhou, du Sichuan et du Yunnan, la municipalité de Chongqing et la région autonome du Tibet.

France 
 Sud-ouest, un terme désignant communément l'entité culturelle et géographique qui couvre en partie les régions françaises nommées (depuis 2016) Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (noms avant 2016 : Aquitaine avec les Charentes, Midi-Pyrénées et la partie occidentale de l'Aude) ;
 Vignoble du Sud-Ouest, un ensemble de régions viticoles de France, dans l'aire du Sud-Ouest en France ;
 Cuisine du Sud-Ouest est synonyme de cuisine gasconne ;
 Porc du Sud-Ouest est une indication géographique protégée (IGP) qui garantit au consommateur que les produits viennent de porcs nés et élevés dans 17 départements des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ;
 Grand Sud-Ouest français, entité géographique et culturelle formée depuis 2016 des deux régions françaises : Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. L'ensemble regroupe l'entité Sud-Ouest français augmentée du Poitou (l'autre partie de l'ex-région Poitou-Charentes), et des ex-régions Limousin et Languedoc-Roussillon. Cet ensemble de 5 ex-régions administratives a été fusionné en 2 régions le  et forme depuis les deux régions françaises Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Royaume-Uni
 l'Angleterre du Sud-Ouest, une région administrative de l'Angleterre au Royaume-Uni ;

Histoire

Organisations 
 Fédérations historiques Sud-Ouest Gascogne Languedoc, fédérations de sociétés savantes françaises, notamment la Fédération historique du Sud-Ouest (FHSO)

Politique 
 la circonscription Sud-Ouest, une des circonscriptions interrégionales en France pour les élections du Parlement européen. Elle regroupe les électeurs des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

Presse 
 Sud Ouest, un quotidien régional d'informations français dont le siège est à Bordeaux. Ses éditions régionales couvrent les départements de l'ancienne région Aquitaine et les Charentes ;
 Le Groupe Sud Ouest (GSO), l'un des principaux éditeurs de presse quotidienne régionale en France, dont le quotidien Sud Ouest ;
 Éditions Sud Ouest, maison d’édition française, fondée par le Groupe Sud Ouest en  ;
 Sud-Ouest européen, une revue universitaire de géographie publiant en priorité des articles sur le Sud-Ouest de la France, les Pyrénées et la péninsule ibérique.

Voir aussi 
 , sud-ouest en anglais,

Orientation
Homonymie de toponyme